As-Safirah (plaats)
 As-Safirah (district)